Roy Campanella (baseballjátékos)
 Roy Campanella (rendező)